Esta é uma lista de estados soberanos e outros territórios ordenados por população, estimada no ano de 1900. 
 
 

Países por população

te:దేశాల జాబితా – 1907 జనసంఖ్య క్రమంలో